Desensitized – album dei Pitchshifter del 1993
Desensitized – singolo dei Green Day del 1997
Desensitized – album dei Drowning Pool del 2004